Clypeostagonospora är ett släkte av svampar. Clypeostagonospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeostagonospora